«Баскет Ле Мура» — итальянский женский баскетбольный клуб из Лукки, Тоскана. Основан в 2005 году.

История 
Перед началом сезона 2005/06 было принято решение о создании на базе местной женской команды профессионального клуба. С 2005 по 2008 «Баскет Ле Мура» выступал в Серии В (третий дивизион), с 2008 по 2010 год в Серии А2 (второй дивизион). Начиная с сезона 2010/11 клуб выступает в элитном дивизионе чемпионата Италии Серии А1.

Лучшим результатом выступления в Серии А1 является 2-е место в сезоне 2012/13.

Чемпионат и Кубок Италии

Состав

Ссылки 
 Официальный сайт Баскет Ле Мура 
 Профиль клуба на сайте Европейский баскетбол 

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы Италии
Лукка